Vine steht für:

 Vine (Videoportal), Online-Video-Software

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vine (Indiana), im Fountain County
 Vine (Kentucky), im Clay County 
 Vine (Tennessee), im Wilson County
 Vine (Virginia), im Princess Anne County

Vine ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Vine, Pseudonym von Ruth Rendell (1930–2015), britische Schriftstellerin 
 Bryce Vine (* 1988), US-amerikanischer Rapper und Sänger
 David Vine (* 1974), US-amerikanischer Anthropologe
 Frederick Vine (* 1939), britischer Geologe und Geophysiker
 Jay Vine (* 1995), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:
 Vines
 Wine (Begriffsklärung)